Пассава́н-ла-Роше́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 85 км на північ від Безансона, 40 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 305 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 677,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Пассаван-ла-Рошер
 Пассаван-ла-Рошер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пассаван-ла-Рошер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона